Аллер — многозначный термин.

Фамилия 
 Аллер, Александр Самойлович (1824—1895) — русский генерал, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.;
 Аллер, Лоуренс Хью (1913—2003) — американский астроном.
 Аллер, Самуил Иванович (1789—1860) — действительный статский советник, гласный Санкт-Петербургской городской думы.

Топоним 
 Аллер () — река в Германии, правый приток Везера.

См. также 
 Алле